Por Alejandro Moreno puede referirse a:

 Alejandro Moreno Riera, exfutbolista venezolano.
 Alejandro Moreno Figueroa, tenista mexicano.
 Alejandro Moreno Cárdenas, político mexicano.
 Alejandro Moreno (jugador de rubgy), antiguo jugador de rubgy argentino.